Iakovidis ist der Familienname folgender Personen:

 Agathonas Iakovidis (1955–2020), griechischer Sänger
 Georgios Iakovidis (1853–1932), griechischer Maler, siehe Georgios Jakobides
 Spyros Iakovidis (1923–2013), griechischer Archäologe